Carthage Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carthage Township (Illinois)
 Carthage Township (Ohio)
 Carthage Township (Oklahoma)
 Carthage Township (South Dakota)